В парному розряді жіночого тенісного турніру Montreal Classic 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Джулі Ентоні і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Ілана Клосс і Маріс Крюгер 6-4, 6-4.

Сіяні пари 
 Ілана Клосс /  Маріс Крюгер (фінал)
 Джулі Ентоні /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
 Лора Дюпонт /  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Патрісія Бостром /  Кім Рудделл (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Montreal Classic